Walter Scheimann (Bremen, 22 de septiembre de 1934) es un expiloto alemán de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1959 hasta 1970.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Alemania
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Honda en motociclismo
Pilotos de Norton
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc